Phased Array steht für:
 Phased-Array-Antenne für Hochfrequenzanwendungen
 Schallbündelausrichtung für Ultraschallgeräte (Sonografie)